Аддис-Абебский университет () — государственное высшее учебное заведение в Эфиопии.

История 

Основан в 1950 году по решению императора Хайле Селассие I при содействии канадского иезуита Люсьена Матте как двухлетний Аддис-Абебский университетский колледж. В течение следующих двух лет колледж был тесно связан с Лондонским университетом. Писатель  в начале 1960-х годов работал на факультете права. В 1962 году переименован в Университет имени Хайле Селассие I.

После своей победы Временный военно-административный совет временно закрыл университет 4 марта 1975 года и отправил 50 тысяч студентов в сельскую местность для поддержки нового режима. С этого времени университет носит нынешнее название.

В 1979 году в университете были открыты первые наборы в магистратуру.

В 1987 году были открыты программы подготовки PhD.

В декабре 2002 год три ведущих руководителя университета подали в отставку в знак несогласия с усилением правительственного вмешательства во внутренние дела университета. Чиновники пытались принудить университет изменить систему оценки знаний студентов, что она соответствовала системе самокритики, которую устанавливает правящая партия.

В 2009/2010 учебном году в университете было 20 701 абитуриент, 7127 выпускников и 14 669 послевузовских студентов, что в целом составляло 42 497 человек.

Кампусы и программы 

Аддис-Абебский университет располагает тринадцатью кампусами. Двенадцать из них находядся в Адисс-Абебе, а ещё один Дэбрэ-Зэйт. Также он имеет сеть филиалов в городах Эфиопии. Правительство проводит целевые наборы из выпускников средних школ.

В состав университета входит Институт эфиопских исследований, возглавляемый британским африканистом .

Примечания

Литература 

 Teshome G. Wagaw. The Development of Higher Education and Social Change, an Ethiopian Experience. East Lansing, Michigan. . 1990.

Ссылки 

 Сайт Аддис-Абебского университета
 Страница Института эфиопских исследований и Этнологического музея

Высшие учебные заведения Эфиопии
Организации Аддис-Абебы